Miejscowości w USA:
 Storden – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
Gminy w USA:
 Storden (ang. Storden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood